La Caisse nationale de sécurité sociale est dans différents pays une institution chargée de la sécurité sociale :
 Bénin Caisse nationale de sécurité sociale (Bénin)
 Burkina Faso : Caisse nationale de sécurité sociale (Burkina Faso)
 Congo : Caisse nationale de sécurité sociale (Congo)
 RD Congo : Caisse nationale de sécurité sociale
 Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l’État
 Gabon : Caisse nationale de sécurité sociale (Gabon)
 Guinée : Caisse nationale de sécurité sociale (Guinée)
 Maroc : Caisse nationale de sécurité sociale (Maroc)
 Niger : Caisse nationale de sécurité sociale (Niger)
 Tunisie : Caisse nationale de sécurité sociale (Tunisie)